Los Terreros kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Los Terreros, Santiago, ort, 
 Los Terreros, Allende, ort, 
 Los Terreros, Guanajuato, ort, San José Iturbide,

Spanien 

 Isla de los Terreros, ö, Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar